Anna Serme, née Klimundová (1991-), joueuse de squash tchèque et épouse de Lucas.
Camille Serme (1989-), joueuse de squash française et sœur de Lucas.
Lucas Serme (1990-), joueur de squash français, frère de Camille et épouse d'Anna.